Каросерас има више значења:

 Каросерас (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Каросерас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику